Кавказский скосарь () — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Подвиды

Otiorhynchus caucasicus caucasicus Stierlin, 1872

Otiorhynchus caucasicus querceti Arnoldi, 1965 
Жук длиной 7-9,5 мм. Тело покрывают волоски и волосовидные с металлическим отливом чешуйки. Передние бёдра без зубцов, только с заострённым или тупым бугорком. Голова широкая, вместе с головотрубкой резко конусовидная.

Населяет дубравы, где вредит дубам, а также вредит плодовым. Размножается партеногенетически.

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1872 году